

Persone
 Sergio Bianchetto (1939) – ex pistard e ciclista su strada italiano

Geografia
 Chiesa del Bianchetto – chiesa della città italiana di Licodia Eubea

Altro
 Bianchetto – strumento di cancelleria usato come correttore universale
 Bianchetto – termine in lingua ligure di un esemplare di novellame del pesce azzurro
 Bianchetto – varietà del Limone di Siracusa IGP

Pagine correlate
 Bianchetti (disambigua)